

1 августа 
 Бзырин, Иван Васильевич (32) — советский военный деятель, начальник Управления НКВД по Чкаловской области (1938—1942), погиб в бою.
 Ванцян, Вачаган Унанович — Герой Советского Союза.
 Клинов, Игорь Петрович — Герой Советского Союза.
 Цаплин, Андрей Павлович (20) — Герой Советского Союза.

2 августа 
 Какута, Какудзи (53) — японский военный деятель.
 Катарин, Геннадий Иванович (18) — Герой Советского Союза.
 Клепиков, Георгий Петрович — Герой Советского Союза.
 Корнеев, Афанасий Кузьмич (22) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Иван Николаевич (39) — Герой Советского Союза.
 Топорков, Яков Николаевич (27) — Герой Советского Союза.
 Трункин, Павел Ефимович (28) — Герой Советского Союза.

3 августа 
 Акперов, Газанфар Кулам оглы (27) — Герой Советского Союза.
 Амяга, Георгий Васильевич — Герой Советского Союза.
 Ганущенко, Владимир Васильевич (22) — Герой Советского Союза.
 Земсков, Михаил Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Тихон Петрович — Герой Советского Союза.
 Новиков, Николай Николаевич — Герой Социалистического Труда.
 Орлов, Михаил Иванович (25) — Герой Советского Союза.
 Питенин, Митрофан Трофимович (44) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Посвит, Павел Акимович (35) — Герой Советского Союза.
 Швец, Ульян Евстафьевич (44) — Герой Советского Союза, капитан.

4 августа 
 Григорьев, Николай Иванович (21) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Михаил Дмитриевич (33) — Герой Советского Союза.
 Котляр, Иван Фёдорович (27) — Герой Советского Союза.

5 августа 
 Курганский, Иван Данилович (35) — Герой Советского Союза.
 Раковецкий, Збигнев (31) — польский актер театра и кино, певец.
 Скочинский, Александр Александрович (36) — Герой Советского Союза.

6 августа 
 Лаврищев, Василий Алексеевич (23) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мирвода, Семён Никифорович (38) — Герой Советского Союза.
 Солдатов, Константин Спиридонович — Герой Советского Союза.
 Холод, Михаил Мефодиевич — Герой Советского Союза.

7 августа 
 Адемайт, Хорст (32) — немецкий ас-истребитель Второй мировой войны.
 Брызгалов, Иван Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бурба, Владимир Трофимович — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Васильев, Иван Васильевич (45) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дёмин, Николай Александрович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Молдабаев, Ережепбай — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Оборин, Александр Васильевич (36) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Осминин, Пётр Ермолаевич (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Петров, Николай Иванович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Санчиров, Фёдор Васильевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

8 августа 
 Датунашвили, Константин Алексеевич — полный кавалер ордена Славы.
 Егоров, Сергей Владимирович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Захарович (22) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хлюстин, Пётр Андреевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чистяков, Василий Михайлович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

9 августа 
 Васильев, Василий Семёнович — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Квиесис, Альберт (62) — третий президент Латвийской Республики.
 Легезин, Павел Константинович — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чванов, Виктор Тимофеевич (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

10 августа 
 Битюков, Прокопий Семёнович — Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Герасимов, Сергей Дмитриевич (28) — Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Мойзых, Евгений Антонович (40) — Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Протопопов, Иван Иванович (37) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

11 августа 
 Купавцев, Иван Акимович — Полный кавалер Ордена Славы.
 Поляков, Василий Георгиевич — Герой Советского Союза.

12 августа 
 Кацнельсон, Берл (57) — еврейский политик и журналист, деятель рабочего сионизма, один из лидеров движения МАПАЙ.
 Лиховид, Михаил Степанович (22) — Герой Советского Союза.
 Харченко, Александр Корнеевич (25) — Герой Советского Союза.
 Юхвитов, Пётр Сергеевич (25) — Герой Советского Союза.

13 августа 
 Жежеря, Александр Ефимович (34) — Герой Советского Союза.
 Липатов, Николай Дмитриевич (28) — Герой Советского Союза.
 Уайт, Этель Лина (67—68) — британская писательница.
 Усанов, Константин Яковлевич (29) — Герой Советского Союза.
 Шмотов, Борис Леонтьевич (20) — Герой Советского Союза.

14 августа 
 Казаков, Василий Иванович (22) — Герой Советского Союза, артиллерист, командир орудия, старший сержант.
 Калашников, Николай Семёнович (30) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Александр Павлович (25) — Герой Советского Союза.
 Самохвалов, Николай Степанович (25) — старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 126-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Войск противовоздушной обороны, Герой Советского Союза.
 Туркенич, Иван Васильевич (24) — командир подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодон. Герой Советского Союза.
 Шаховцев, Михаил Андреевич (30) — Герой Советского Союза.

15 августа 
 Александров, Михаил Ефимович (24) — Герой Советского Союза.
 Сенченко, Фёдор Иванович (23) — Герой Советского Союза.
 Скрипников, Георгий Ильич (37) — Герой Советского Союза.

16 августа 
 Красновский, Николай Владимирович — Герой Советского Союза.
 Тростинский, Николай Николаевич (25) — Герой Советского Союза.

17 августа 
 Афонин, Семён Анисимович — Герой Советского Союза.
 Бурцев, Кирилл Максимович — Герой Советского Союза.
 Ивасик, Михаил Адамович (27) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Василий Иосифович — Герой Советского Союза.
 Паша, Давид Бабакаевич — красноармеец, артиллерист.
 Печковский, Георгий Антонович (21) — Герой Советского Союза.
 Самохвалов, Михаил Андреевич (31) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шаповалов, Иван Егорович (29) — Герой Советского Союза.
 Юрьев, Леонид Васильевич (28) — Герой Советского Союза.

18 августа 
 Амагаев, Матвей Иннокентьевич (47) — советский политический деятель, председатель ЦИК Бурят-Монгольской АССР (1923—1924), умер в ИТЛ.
 Ивасик, Михаил Адамович (27) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Григорий Семёнович (42) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Прокофий Лукич — Герой Советского Союза.
 Мишин, Александр Степанович (21) — Герой Советского Союза.
 Протвинь, Иван Степанович (18) — Герой Советского Союза.
 Роменко, Павел Павлович — Герой Советского Союза.
 Санджиров, Николай Мартынович (22) — Герой Советского Союза.
 Токарликов, Никита Евдокимович — Герой Советского Союза.
 Турбин, Виктор Андреевич (20) — Герой Советского Союза.

19 августа 
 Агафонов, Яков Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Анощенков, Фёдор Григорьевич (43) — Герой Советского Союза.
 Булаенко, Владимир Дмитриевич — украинский советский поэт.
 Долгов, Семён Дмитриевич (39) — Герой Советского Союза.
 Кучерявый, Николай Данилович (19) — Герой Советского Союза.
 Лавров, Яков Иванович (30) — Герой Советского Союза.
 Подгорбунский, Владимир Николаевич (28) — Герой Советского Союза.
 Присекин, Тимофей Зотович (32) — Герой Советского Союза.
 Серяков, Пётр Прохорович — Герой Советского Союза.

20 августа 
 Аглотков, Фёдор Николаевич — Герой Советского Союза.
 Анцеборенко, Павел Афанасьевич — участник Великой Отечественной войны, разведчик взвода пешей разведки 506-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза.
 Ардинцев, Яков Спиридонович — Герой Советского Союза.
 Банников, Пётр Иванович — помощник командира взвода 209-й отдельной армейской штрафной роты 46-й армии 3-го Украинского фронта, старший сержант. В бою закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Гребенюк, Евтей Моисеевич (44) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Евграфов, Вадим Николаевич (21) — Герой Советского Союза.
 Зубко, Пётр Наумович (27) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кислухин, Иван Георгиевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колосов, Виктор Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кустов, Алексей Митрофанович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Новожёнов, Иван Иванович (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Полевой, Иван Степанович (37) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Санников, Михаил Семёнович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тручак, Лаврентий Васильевич (27) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Халявицкий, Максим Михайлович (35) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хвистек, Леон (60) — польский философ, математик, логик, писатель, художник, литературный и художественный критик, яркая фигура межвоенного авангарда.
 Шевченко, Александр Евсеевич (19) — Герой Советского Союза.
 Шемигон, Алексей Родионович — Герой Советского Союза.
 Юхновец, Арсентий Гаврилович (28) — Герой Советского Союза.
 Ягудин, Керим Мусякович — Герой Советского Союза.

21 августа 
 Борщик, Иван Владимирович (25) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гуренко, Кузьма Иосифович (34) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гусев, Александр Иванович (24) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дуенко, Василий Григорьевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Луев, Иван Панкратьевич (46) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Маслов, Илья Петрович — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Подгорный, Тимофей Николаевич (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чернов, Георгий Николаевич (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чумаков, Андрей Петрович (19) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шубин, Андрей Сергеевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шуренков, Пётр Карпович (40) — советский военачальник, полковник. Командующий танковой группой Северо-Кавказского фронта в период Великой Отечественной войны.

22 августа 
 Бондарчук, Филипп Яковлевич — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жуков, Константин Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мельников, Анатолий Васильевич (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ольшевский, Николай Михайлович (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потехин, Савва Калистратович (53) — советский военный деятель, генерал-майор, участник обороны Киева 1941 года. 
 Раджабов, Нарза — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сиротин, Николай Яковлевич (22) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

23 августа 
 Белобородов, Валентин Андреевич — Герой Советского Союза.
 Бурдасов, Владимир Леонтьевич (23) — Герой Советского Союза.
 Волков, Николай Фёдорович (31) — Герой Советского Союза.
 Камзараков, Дмитрий Константинович — Герой Советского Союза.
 Кошель, Фёдор Фёдорович (30) — Герой Советского Союза.
 Митрофаненков, Иван Осипович (30) — Герой Советского Союза.
 Новичков, Александр Степанович — Герой Советского Союза.
 Поляничкин, Иван Иванович (19) — Герой Советского Союза.
 Осягин, Захар Маркелович (29) — Герой Советского Союза.
 Терещенко, Николай Владимирович (20) — Герой Советского Союза.
 Халиков, Ислам Рахимович (25) — Герой Советского Союза.
 Шавкунов, Егор Иванович (31) — Герой Советского Союза.

24 августа 
 Бочкович, Кирилл Васильевич — Герой Советского Союза.
 Васильев, Михаил Иванович — Герой Советского Союза.
 Канарчик, Александр Иванович (40) — Герой Советского Союза.
 Нагирняк, Дмитрий Васильевич (35) — Герой Советского Союза.

25 августа 
 Алексеев, Василий Михайлович (44) — Герой Советского Союза.
 Алиш, Абдулла — татарский советский поэт, писатель, автор сборников рассказов для детей, стихотворений, драматических произведений.
 Белик, Вера Лукьяновна (23) — штурман звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.
 Быстров, Павел Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Гефт, Николай Артурович (33) — советский инженер-судомеханик, во время Великой Отечественной войны — разведчик-нелегал, руководитель разведывательно-диверсионных групп на территории оккупированной Украины и Польши.
 Зацепин, Алексей Владимирович — Герой Советского Союза.
 Макарова, Татьяна Петровна (23) — советский лётчик, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.
 Муса Джалиль (38) — татарский советский поэт, Герой Советского Союза (1956); казнён.
 Пошивальников, Степан Демьянович (25) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Николай Александрович — Герой Советского Союза.
 Хомяков, Василий Сергеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Черемохин, Иван Алексеевич (29) — Герой Советского Союза.
 Якимович, Антон Иванович — генерал-майор Рабоче-крестьянской Красной Армии.

26 августа 
 Александров, Алексей Васильевич (21) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Сергеевич (29) — Герой Советского Союза.
 Максин, Алексей Михайлович (26) — Герой Советского Союза.
 Оганьянц, Грант Аракелович — Герой Советского Союза.

27 августа 
 Афанасьев, Николай Фёдорович (25) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Григорий Васильевич (19) — Герой Советского Союза.
 Дешин, Иван Семёнович (25) — Герой Советского Союза.
 Колбинский, Андрей Васильевич (29) — гвардии капитан, павший в боях за освобождение Молдавии в ходе Ясско-Кишинёвской операции.
 Петров, Павел Гаврилович (37) — Герой Советского Союза.
 Пономаренко, Иван Самсонович — Герой Советского Союза.
 Сачко, Иосиф Кузьмич — Герой Советского Союза.
 Цыбулёв, Алексей Иванович (27) — Герой Советского Союза.
 Шмульян, Витольд Львович (29) — советский математик.

28 августа 
 Бирюков, Григорий Иванович — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Каминский, Бронислав Владиславович (45) — русский националист, коллаборационист, обер-бургомистр Локотского Окружного Самоуправления, создатель и руководитель РОНА, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС.
 Корочкин, Пётр Георгиевич (24) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

29 августа 
 Андреев, Павел Фёдорович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

30 августа 
 Богаткин, Владимир Владимирович (20) — Герой Советского Союза.

31 августа 
 Горшков, Василий Николаевич (23) — Герой Советского Союза.
 Новохатько, Михаил Степанович (36) — Герой Советского Союза.